Il termine Bortkevič e la sua traslitterazione comune di Bortkiewicz, (), è un cognome russo che può riferirsi a:
 Vladislav Iosifovič Bortkevič noto anche come Ladislaus Bortkiewicz – economista e statistico russo di origine polacca
 Sergéj Eduárdovič Bortkévič – compositore e pianista russo di origine polacca
 Zenon Janovič Bortkevič – pallanuotista sovietico